Шарлин Тилтон (, род. 1 декабря 1958 года) — американская актриса и певица, наиболее известная по своей роли Люси Юинг в длительном телесериале канала CBS «Даллас». На волне успеха сериала, Шарлин Тилтон рассматривалась в прессе в качестве секс-символа, однако в девяностых её карьера пошла на спад и она в последующие годы в основном попадала в прессу из-за проблем с лишним весом и алкоголем.

Карьера 

Шарлин Тилтон начала свою карьеру с эпизодической роли в ситкоме «Счастливые дни», а на большом экране дебютировала в 1976 году, с роли второго плана в подростковой комедии «Чумовая пятница» с Джоди Фостер. Она позже появилась с ролью-камео в фильме «Большая среда».

В 1978 году Тилтон получила роль хитрой и злой Люси Юинг в телесериале «Даллас». Тилтон исполняла свою роль на протяжении первых восьми сезонов и покинула сериал в 1985 году. Она вернулась в конце одиннадцатого сезона в 1988 году и была одним из основных героев двенадцатого сезона. Тилтон в конце концов в очередной раз покинула шоу в апреле 1990 года. Она также была приглашенной звездой в его спин-оффе «Тихая пристань» в 1980 году. За исполнение этой роли, Тилтон в 1980 году выиграла премию «Молодой актёр» за лучшую женскую роль на телевидении. В 2000 году она получила специальную премию за карьерные достижения в качестве молодого артиста. В дополнение к этому она, вместе с другими основными актёрами, получила немецкую премию «Бэмби» в 1987 году, а в 2006 году была отмечена специальной наградой от TV Land за вклад в популярную культуру.

На волне успеха «Далласа», Тилтон появилась на обложках более пятисот журналов по всему миру, а к середине восьмидесятых получала по 50 тысяч за каждый из эпизодов сериала, по сравнению с пятнадцатью тысячами в первом сезоне. Как певица она достигла известности в Европе благодаря синглу «C’est La Vie», который был выпущен в 1978 году и попал в чарты ряда стран, в том числе возглавил главный чарт Германии. В 1981 году она достигла пика своей славы, выступая с пародиями в популярном шоу Saturday Night Live.

Тилтон первый раз покинула «Даллас» в 1985 году, так как пыталась попробовать отойти от своего образа. Тем не менее она вернулась в шоу три года спустя и пробыла в нём ещё два года. После завершения шоу её карьера пошла на спад, а от заработанных денег ничего не осталось из-за неудачных вложений. Ещё одной неудачей для неё стала кража бухгалтером Тилтон её накоплений, и актриса осталась практически без гроша. В 1990-х годах она снялась в ряде рекламных роликов, а также появлялась в различных телешоу в роли самой себя, таких как «Женаты… с детьми». Тилтон также появилась в ряде пародийных фильмов, в том числе «Молчание ветчины» и «Супергеройское кино». Актёрская карьера Тилтон сошла на нет и она в основном снималась в низкобюджетых или же сделанных для телевидения фильмах последующее десятилетие после «Далласа». Также она появилась в ряде реалити-шоу, таких как «Танцы на льду» в 2012 году, в ходе съемок которого значительно похудела.

Тилтон вернулась к своей роли Люси Юинг в одноимённом продолжении «Далласа», премьера которого состоялась в июне 2012 года. В обновленном шоу экранное время её персонажа ограничено в основном редкими появлениями, которые носят комедийное направление.

Личная жизнь 
Тилтон была замужем за кантри-певцом Джонни Ли с 1982 по 1984 год и Домеником Алленом с 1985 по 1992 год. У неё есть одна дочь, Чериш Ли, родившаяся в 1982 году.

Фильмография 

 Счастливые дни (1 эпизод, 1976)
 Чумовая пятница (1976)
 Большая среда (1978)
 Дневник подростка-автостопщицы (1979)
 Падение дома Ашеров (1979)
 Бледный всадник на коне (1980)
 Тихая пристань (1 эпизод, 1980)
 Лаверна и Ширли (2 эпизода, 1980)
 Остров фантазий (1 эпизод, 1980)
 Отель (1 эпизод, 1983)
 Лодка любви (5 эпизодов, 1980—1987)
 Она написала убийство (1 эпизод, 1987)
 Даллас (233 эпизода, 1978—1985, 1988—1990)
 Закон Рандаду (1990)
 Трудный ребёнок 2 (1991)
 Смертельная ставка (1991)
 Только для родителей (1991)
 Яростный Кейджин (1991)
 В сетях паутины (1992)
 Молчание ветчины (1994)
 Любимые смертные грехи (1995)
 Главный свидетель (1995)
 Подрывник (1998)
 Теория всего (2000)
 Настоящая блондинка (2001)
 Друг семьи (2007)
 Супергеройское кино (2008)
 Выбор Сары (2009)
 Переполох в летнем лагере (2010)
 Фронт спасения (2012)
 Хемингуэй (2012)
 Не очередной фильм о знаменитостях (2013)
 Чтение писем и романтика (2013)
 Даллас (6 эпизодов, 2012—2014)
 Самаритянин (2014)

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии «Молодой актёр»
Дети-актёры США
Киноактрисы США